Maggie Creek ist der Name mehrerer Fließgewässer:

 Maggie Creek (Laramie River), im US-Bundesstaat Colorado/Wyoming
 Maggie Creek (Clearwater River), im US-Bundesstaat Idaho
 Maggie Creek (Flathead River), im US-Bundesstaat Montana
 Maggie Creek (Humboldt River), im US-Bundesstaat Nevada
 Maggie Creek (Skate Creek), im US-Bundesstaat Washington